Мудрёная — многозначный термин.

 Мудрёная — железнодорожная станция в городе Кривой Рог.
 Мудрёная — историческая местность в Кривом Роге.
 Мудрёная — станция скоростного трамвая в городе Кривой Рог.